Abbondanza ist der Familienname von:

 Jorge Abbondanza (1936–2020), uruguayischer Journalist
 Ugo Abbondanza (1893–1971), italienischer Militär

Siehe auch:
 Abundanz